Christian County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Christian County (Illinois) – okres státu Illinois
 Christian County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Christian County (Missouri) – okres státu Missouri